Příjmení Bernášek a Bernášková nosí více různých osobností:

 Alena Bernášková (1920–2007) – česká spisovatelka
 Antonín Bernášek, uměleckým jménem Karel Toman (1877–1946) – český básník, novinář a překladatel
 Irena Bernášková (1904–1942) – česká novinářka a odbojářka
 Jan Bernášek (* 1986) – český šachista
 Jana Bernášková (* 1981) – česká divadelní a filmová herečka
 Jaroslav Bernášek (* 1951) – český politik po sametové revoluci poslanec FS za ODS, od 90. let starosta Adamova za US
 Karel Bernášek (* 1912) – český fotbalista
 Květoslava Bernášková (* 1931) – česká a československá politička KSČ z regionu Ústí n. Labem, poslankyně FS za normalizace